Fourneaux (Loire)
Fourneaux (Mancha)
Fourneaux (Saboia)
Ou ainda:
Fourneaux-le-Val	

Desambiguações de topônimos